L'adjectif international décrit les rapports existants entre plusieurs nations.
 les relations internationales
 langue internationale
 droit international public ou droit international privé 

Le nom international peut également désigner :
 une internationale, une organisation politique regroupant des partis politiques de même obédience ;
 L'Internationale, une chanson écrite par Eugène Pottier en 1871 à la suite de la chute de la Commune de Paris.
 International trucks, une marque de camions.
 International IDEA, l'Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale.
 The International était un tournoi du PGA Tour qui s'est déroulé de 1986 à 2006 à Castle Rock dans le Colorado.
 The international, un film de 2009 de Tom Tykwer avec Clive Owen et Naomi Watts.
International est aussi est une chaine française d’information.

Voir aussi 

 Supranational
 Multinationale
 Mondialisation